Makedonski nogometni kup; "Kup Sjeverne Makedonije" (maked. "Куп на Македонија"; "Kup na Makedonija") je glavno nogometno klupsko kup natjecanje u Sjevernoj Makedoniji (do 2019. Makedonija), a organizira ga Sjevernomakedonski nogometni savez (maked. Фудбалска Федерација на Македонија (Fudbalska Federacija na Makedonija (FFM)).

O natjecanju 
Makedonski kup je nastao 1992. godine, po osamostaljenju Makedonije. Dotad su se makedonski klubovi natjecali u Kupu maršala Tita i Makedonskom republičkom kupu.

Završnice

Klubovi po uspješnosti 
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%"
!klub !!sjedište !!općina !!regija !!pobjednik !!finalist !!ukupno !!napomene, bivši nazivi 
|-
|Vardar ||Skoplje || ||Skoplje ||5 ||1 ||6 ||<small> 
|-
|Rabotnički ||Skoplje || ||Skoplje ||4 ||3 ||7 ||<small> Rabotnički Kometal 
|-
|Sloga Jugomagnat ||Skoplje ||Čair ||Skoplje ||'''3 ||5 ||8 ||<small> Sloga  2012. se spojili u "Shkupi" - sljednik ''"Sloge Jugomagnat" 
|-
|Pelister ||Bitolj ||Bitolj ||Pelagonija ||'''2 ||3 ||5 ||<small> Pelister Bitola 
|-
|Shkëndija ||Tetovo ||Tetovo ||Polog ||'''2 ||3 ||5 ||<small> Shkëndija 79, Škendija 
|-
|Teteks ||Tetovo ||Tetovo ||Polog ||'''2 ||2 ||4 ||<small> 
|-
|Sileks ||Kratovo ||Kratovo ||Sjeveroistok ||'''2 ||1 ||3 ||<small> 
|-
|Pobeda ||Prilep ||Prilep ||Pelagonija ||'''1 ||2 ||3 ||<small> ugašen 2010.; "Pobeda" (osnovana 2010.) sljednik 
|-
|Makedonija Gjorče Petrov ||Skoplje ||Gjorče Petrov ||Skoplje ||'''1 ||2 ||3 ||<small> Makedonija, Makedonija GP 
|-
|Cementarnica 55 ||Skoplje || ||Skoplje ||'''1 ||1 ||2 ||<small> 
|-
|Metalurg ||Skoplje || ||Skoplje ||'''1 ||1 ||2 ||<small> 
|-
|Bashkimi ||Kumanovo ||Kumanovo ||Sjeveroistok ||'''1 ||0 ||1 ||<small> Baškimi  ugašen 2008.; "Bashkimi" (osnovan 2011.) sljednik 
|-
|Renova ||Džepčište ||Tetovo ||Polog ||'''1 ||0 ||1 ||<small> 
|-
|Akademija Pandev ||Strumica ||Strumica ||Jugoistok ||'''1 ||0 ||1 ||<small>  
|-
|Napredok ||Kičevo ||Kičevo ||Jugozapad ||0 ||1 ||1 ||<small> 
|-
|Madžari Solidarnost Junior ||Skoplje ||Gazi Baba ||Skoplje ||0 ||1 ||1 ||<small> Madžari Solidarnost 
|-
|Milano ||Kumanovo ||Kumanovo ||Sjeveroistok ||0 ||1 ||1 ||<small> 
|-
|}
 završno sa sezonom 2018./19.

Unutarnje poveznice  
 Prva makedonska nogometna liga 
 Republički nogometni kup Makedonije 
 Kup maršala Tita 
 Sjevernomakedonski nogometni savez

Vanjske poveznice 
  ffm.mk, Sjevernomakedonski nogometni savez 
  MacedonianFootball.com 
  uefa.com, Macedonian Cup 
  int.soccerway.com, North Macedonia - Cup 
  worldfootball.net, Kup na Makedonija

Izvori 
  rsssf.com, (North) Macedonia - List of Cup Finals 
 macedonianfootball.com, Macedonian Cup history - Macedonian Football, pristupljeno 8. rujna 2020. 
  foot.dk, Samtlige pokalfinaler fra Makedonien / Nordmakedonien, pristupljeno 8. rujna 2020.  
  futbolas.lietuvai.lt, Makedonijos futbolo taurė, pristupljeno 8. rujna 2020.  

 kup